Гипотеза Омфалоса () получила название по книге 1857 года натуралиста Филиппа Генри Госсе «Омфалос», в которой автор предполагает, что для того, чтобы мир функционировал, Бог должен был создать Землю вместе с горами и каньонами, деревья вместе с годичными кольцами, Адама и Еву с волосами, ногтями и пупком (на греческом омфал), и что таким образом любые свидетельства более древнего происхождения Земли и Вселенной не могут быть достоверными. Некоторые креационисты считают, что Адам и Ева не имели пупка, а деревья в Эдеме были без годичных колец.

Критика 
Американский биолог Стивен Джей Гулд в статье 1987 года пишет:

Так что же всё-таки не так с Омфалосом? Пожалуй только одно: нет никакого способа выяснить, насколько эта гипотеза ложна или, если на то пошло, истинна. Омфалос является классическим примером совершенно неверифицируемой идеи, поскольку мир даже в самых мелких деталях будет выглядеть в точности таким же, окажись останки и геологические пласты подделкой либо продуктом действительной истории.

Вводящий в заблуждение создатель 
С религиозной точки зрения, данная гипотеза может быть интерпретирована как факт того, что Бог создал фальшивку вместе с иллюзиями света взрывов сверхновых, которые в действительности не происходили, или вулканических гор, которые никогда не были вулканами.

Другие формулировки

Гипотеза пяти минут 
Гипотеза пяти минут — скептическая гипотеза, предложенная Бертраном Расселом, в которой он предлагает идею о том, что вселенная появилась из ниоткуда всего пять минут назад, со всеми воспоминаниями и историческими следами. Гипотезу часто используют в качестве примера того, как можно придерживаться крайнего философского скептицизма в отношении памяти.

Прошлый четвергизм 
Прошлый четвергизм () является ответом на данную гипотезу, в котором утверждается, что, следуя той же логике, можно утверждать, что мир был создан не раньше прошлого четверга (или любой другой даты), но выглядит более старым: люди, обладающие памятью, книги истории, окаменелости и т. д. В дальнейшем эту идею развили в пародийную религию со своим катехизисом.

В культуре 
Хорхе Луис Борхес в 1941 году написал эссе «» (в русском переводе «Сотворение мира и Ф. Госс» или «Творение и Ф. Г. Госс»), в котором изложил гипотезу Омфалоса. Разновидностью её крайней формы можно считать верования в фантастическом мире его же рассказа «Тлён, Укбар, Орбис Терциус».

Примечания 

Креационизм
Псевдоистория